Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo, Brasil;
 Instituto Politécnico de Tomar em Portugal.

Desambiguações de organizações